El Patrón – soprannome di Pablo Escobar, criminale e politico colombiano
 Alberto El Patrón – ring name di Alberto Del Rio, wrestler, promotore ed ex artista marziale misto messicano
 El Patrón – singolo dei Brujeria del 1994
 El Patrón – album di Tito El Bambino del 2010

Pagine correlate 
 Patron